Il doppio del torneo di tennis Roma Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Marcel Granollers che hanno battuto in finale Stefano Galvani e Manuel Jorquera 3-6, 6-1, [11-9].

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  Marcel Granollers (Campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

 Jérôme Haehnel /  Julien Jeanpierre (quarti di finale)
 Máximo González /  Marcio Torres (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Open 2007